Епархия Даэта () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Даэт, Филиппины. Епархия Даэта распространяет свою юрисдикцию на провинцию Северный Камаринес. Епархия Даэта входит в митрополию Касереса. Кафедральным собором епархии Даэта является церковь Пресвятой Троицы. В Даэте также находится сокафедральный собор святого Иоанна Крестителя.

История 

27 мая 1974 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Requirit maximopere, которой учредил епархию Даэта, выделив её из apxиепархии Касереса.

Ординарии епархии 

 епископ Celestino Rojo Enverga (1974 — 1990);
 епископ Benjamin Almoneda (1991 — 2007);
 епископ Gilbert Armea Garcera (2007 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Requirit maximopere, AAS 66 (1974), стр. 465

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин